В Амурской области в Константиновском районе тоже есть село Новопетровка.
Новопетро́вка — село в Благовещенском районе Амурской области, административный центр Новопетровского сельского поселения.

География 
Село Новопетровка расположено на автотрассе областного значения Благовещенск — Свободный.

Село расположено на правом берегу реки Зеи, на высоте 125 м над уровнем моря.

Расстояние до центра города Благовещенск — около 64 км (на юг).

История 
Село было основано в 1878 году.

Население

Примечания 

Населённые пункты Благовещенского района (Амурская область)